Gempp ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gempp (1873–1947), deutscher Offizier
 Walter Gempp (1878–1939), deutscher Feuerwehrbeamter